Cupis ist der Familienname folgender Personen:

 François Cupis de Renoussard, dit le jeune (1732–1808), Cellist und Komponist
 Giovanni Domenico De Cupis (1493–1553), italienischer Kardinal
 Jean-Baptiste Cupis de Camargo (1711–1788), französischer Komponist
 Marie Anne Cupis de Camargo (1710–1770), französische Tänzerin siehe Marie Camargo